Oberhofen peut désigner :
Oberhofen, localité de Mettauertal et ancienne commune suisse du canton d'Argovie
Oberhofen am Thunersee, commune suisse du canton de Berne
le château d'Oberhofen am Thunersee

Voir aussi 
 Niederhofen